Каменка — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на восточном берегу острова Каменка в западной части Псковского озера. На острове в 1 км к северо-западу находится деревня Медово, в 2 км к югу — деревня Рожитец.

Население 
Численность населения деревни Каменка составляет 22 жителя по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района